Aaronovitch ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Aaronovitch (* 1964), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 David Aaronovitch (* 1954), britischer Journalist und Autor
 Owen Aaronovitch (* 1956), britischer Schauspieler
 Sam Aaronovitch (1919–1998), britischer Ökonom

Siehe auch:
 Aronovich
 Aronowitsch